Czarny Staw Batyżowiecki (słow. Čierne pleso) – staw w Tatrach Wysokich, w Dolinie Batyżowieckiej
 Czarny Staw Jaworowy (słow. Čierne pleso, Čierne pleso Javorové) – staw w Tatrach Wysokich, w Dolinie Czarnej Jaworowej
 Czarny Staw Kieżmarski (słow. Čierne pleso, Čierne pleso Kežmarské) – staw w Tatrach Wysokich, w Dolinie Zielonej Kieżmarskiej